Paseka ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Paseka, Gemeinde im Okrese Olomouc
 Paseka, Ortsteil von Borová Lada, Okres Prachatice
 Paseka, Ortsteil von Radkov u Tábora, Okres Tábor
 Paseka, Ortslage von Čachrov, Okres Klatovy
 Paseka, Ortslage von Heřmanice v Podještědí, Gemeinde Jablonné v Podještědí, Okres Liberec
 Paseka, Ortslage von Radvanice v Čechách, Okres Trutnov
 Paseka, Wüstung in der Gemeinde Deštné v Orlických horách
 Paseka (Březová), Wüstung in der Gemeinde Březová, Okres Sokolov

 Dolní Paseka, Ortsteil von Kamenná Lhota, Okres Havlíčkův Brod
 Hanapetrova Paseka, Ortslage von Dolní Dvůr, Okres Trutnov
 Horní Paseka, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
 Lojzova Paseka, Ortslage von Frymburk nad Vltavou
 Malá Paseka, Ortsteil von Čechtice, Okres Benešov
 Varvažovská Paseka, Ortslage von Varvažov
 Velká Paseka, Ortsteil von Hněvkovice, Okres Havlíčkův Brod

Paseka ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Paseka (* 1957), österreichische Pädagogin